Archibald se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 S. Bruce Archibald
 Eily Edith Agnes Archibald